2 miejscowości w Estonii:
 Valgma – wieś w prowincji Järva, w gminie Paide.
 Valgma – wieś w prowincji Jõgeva, w gminie Tabivere.